Енио може да се отнася за:

 Енио – богиня на войната в древногръцката митология
 Енио – една от граите (персонаж от древногръцката митология)

Личности 
 Енио Гуарниери – италиански кинооператор
 Енио Мориконе – италиански композитор
 Енио Тардини – италиански адвокат, президент на ФК „Парма“, или кръстеният на него
 „Енио Тардини“ – футболен стадион в италианския град Парма

Вижте също 
 Ения (пояснение)
 Еньо (пояснение)